Ber puede referirse a:
 Ber, árbol frutal tropical (Ziziphus mauritiana);
 Ber, un pueblo de Malí;
 Dov Ber Borojov, fundador del marxismo sionista;
 José Ber Gelbard, activista político argentino;
 Josef Ber, actor australiano;